Busra är en alternativ stavning av:

Geografi

Irak 

 Al-Baṣrah, provinshuvudstad,

Syrien 

 Busra ash-Sham, subdistriktshuvudort, Dar'a,